Kasuáři a emuové (Casuariiformes) je český název řádu velkých nelétavých ptáků, který zahrnuje jedinou čeleď kasuárovití (Casuariidae), kterou utváří 3 recentní druhy kasuárů (kasuár přílbový, malý, severní) a 1 emu (emu hnědý).

Evoluce 
Tato skupina velkých nelétavých ptáků se vyvíjela po miliony let na jižních kontinentech (Jižní Amerika, Nový Zéland, Austrálie).

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

 
Běžci (ptáci)
Čeledi ptáků